PHR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pacific Harbour (Figi)
 phr – codice ISO 639-3 della lingua Pothohari